Ланкаши́рское де́рби () может означать:

 Дерби Восточного Ланкашира (East Lancashire derby) между «Блэкберн Роверс» и «Бернли».
 Дерби Западного Ланкашира (West Lancashire derby) между «Блэкпулом» и «Престон Норт Энд».
 Соперничество футбольных клубов «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».